Асерховское сельское поселение — муниципальное образование в Собинском районе Владимирской области.

Административный центр — посёлок Асерхово.

География 
Территория поселения расположена в юго-восточной части района.

История 
Постановлением Владимирского облисполкома №1 от 03.01 1969 образован Асерховский сельсовет, в который были включены пос. Асерхово Вышмановского сельсовета и пос. Новособинского торфоучастка Березниковского сельсовета.

Асерховское сельское поселение образовано 6 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области от 06.05.2005 № 38-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Асерховского и Вышмановского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входит 31 населённый пункт:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации сельского поселения

Сельские поселения Владимирской области